Andrés Fernández puede referirse a los siguientes hombres:

 Andrés Fernández, actor argentino.
 Andrés Fernández (mediados del siglo XVI-1625), enfermero y fraile español.
 Andrés Fernández (n.1969), pintor mexicano.
 Andrés Fernández de Andrada (1575-1648), poeta y militar español.
 Andrés Fernández Moreno (n.1986), futbolista (portero) español.
 Andrés Fernández Ramón (n.1959), futbolista español.